Lingjiao bezeichnet:

 Lingjiao (Bobai) (菱角镇), Großgemeinde im Kreis Bobai im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Lingjiao (Cangwu) (岭脚镇), Großgemeinde im Kreis Cangwu im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Lingjiao (Wuxi) (菱角乡), Gemeinde im Kreis Wuxi in der chinesischen Stadt Chongqing
 Lingjiao (Zhanyi) (菱角乡), Gemeinde im Stadtbezirk Zhanyi in der chinesischen Provinz Yunnan